The Golden D — второй сольный студийный альбом Грэма Коксона, выпущенный в июне 2000 года на лейбле Transcopic Records.

Об альбоме 
В отличие от дебютного альбома Коксона и его предыдущих работ, включая с группой Blur, The Golden D имеет более утяжелённое и лоу-файное звучание, кроме, разве что, песни «Keep Hope Alive». Композиции «Fame and Fortune» и «That's When I Reach for My Revolver» являются кавер-версиями песен пост-панк группы Mission of Burma. На обложке альбома изображена часть картины Коксона «The Blue Dog».

Список композиций

Примечания 

Альбомы 2000 года